«Эббсфлит Юнайтед» () — английский футбольный клуб из города Грейвзенд в графстве Кент. Основан в 1948 году.

До мая 2007 года клуб назывался «Грейвзенд и Нортфлит» () (Нортфлит — соседний Грейвзенду город). В мае 2007 года было объявлено о присвоении клубу нынешнего названия.

В период с 2008 по 2013 год клуб принадлежал объединению болельщиков MyFootballClub, члены которого посредством интернет-голосования утверждали трансферы игроков, состав команды на очередную игру, бюджет клуба и цены на билеты, в то время как в других клубах подобные решения принимаются исключительно мажоритарным владельцем и руководством клуба.

В настоящее время выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 

Клуб «Грейвзенд и Нортфлит» был создан в 1946 году в результате объединения клубов «Грейвзенд Юнайтед» (сформирован в 1893 году) и «Нортфлит Юнайтед» (образован в 1890 году). Цвета, красный и белый, новый клуб позаимствовал у «Нортфлита», так же как и стадион «Стоунбридж Роуд». Свой первый матч новая команда сыграла 31 августа 1946 года, обыграв в присутствии более чем 5000 болельщиков «Херефорд Юнайтед» со счётом 3:0. Несмотря на высокие амбиции в конце 1940-х — начале 1950-х годов команда не могла добиться больших успехов, за исключением Кубка Кента, который клуб завоёвывал дважды, в 1949 и 1953 годах. Первого по настоящему большого успеха «Грейвзенд и Нортфлит» добился в сезоне 1957/1958 годов, выиграв под руководством бывшего игрока «Арсенала» и сборной Англии Лайонела Смита турнир Южной лиги. Впрочем клуб не стал подавать заявку на вступление в Футбольную Лигу. В следующем сезоне «Грейвзенд и Нортфлит» выступал в Юго-Восточном дивизионе, одном из двух на которые была разделена Южная лига. На этот раз команда заняла второе место.

В 1960-е годы для «Грейвзенд и Нортфлит» во многом из-за финансовых проблем прошли без особых успехов. Отметить можно только успешное выступление в Кубке Англии 1962/1963, в котором команде удалось дойти до четвертого раунда, где в феврале 1963 года сыграла вничью с «Сандерлендом» 1:1, но затем уступила в гостях 2:5. Этот успех до сих является лучшим достижением клуба в розыгрыше кубка Англии. Впрочем и он не позволил преодолеть финансовые трудности, во многом из-за чего в том же 1963 году команда вылетела из Премьер-дивизиона Южной лиги в Первый дивизион, а в 1967 году и вовсе оказалась на грани банкротства, что привело к отставке правления клуба в полном составе.

С 1969 по 1971 год 59 матчей за команду провёл Рой Ходжсон, позднее тренировавший сборные Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Англии.

Ситуация стала улучшаться лишь в начале 1970-х годов. По итогам сезона 1970/1971 годов «Грейвзенд и Нортфлит» занял 3-е место и вернулся в Премьер-дивизион. Закрепиться команде не удалось и уже в сезоне 1972/1973 годов клуб вновь играл на шестом уровне, в Первом южном дивизионе. В 1974 году «Флит» возглавил Тони Ситфорд, под руководством которого команда уже в 1975 году смогла выиграть турнир Первого южного дивизиона и вернуться в Премьер-дивизион. В 1978 году клуб выиграл Кубок Южной лиги, победив в финале «Уэймут». С 1976 по 1979 годы «Флит» в Лиге занимал места с 5-го по 12-го, что позволило клубу войти в число учредителей новой лиги, названной Альянс Премьер лига (позднее сменила название на Футбольная конференция). Эта лига стала пятой по рангу в системе футбольных лиг Англии и низшим общенациональным дивизионом в стране.

Свой первый сезон в Альянс Премьер лиге клуб завершил на престижном 5-м месте, заняв самое высокое в своей истории 97-е место среди всех английских клубов. Но затем наступили трудные для «Флит» 1980-е годы. Уже в 1983 году команда вылетела обратно в Премьер-дивизион Южной лиги, а в 1986 году опустилась ещё ниже, в Южный дивизион Южной лиги, 7-й уровень английского футбола. По итогам следующего сезона, 1986/1987 годов, «Грейвзенд и Нортфлит» занял 6-е место, став таким образом лишь 142-ми среди всех английских команд, что стало наихудшим результатом клуба за всю его историю. «Флит» по прежнему страдали из-за недостатка средств.

Ситуация изменилась к лучшему после того как клуб возглавил новый президент Лайонел Балл. В 1989 году «Флит» заняли второе место и вернулись в Премьер-дивизион Южной лиги. Правда ненадолго, уже через три года в 1992 году они вновь вылетают в седьмую лигу. В 1994 году «Грейвзенд и Нортфлит» выигрывают турнир Южного дивизиона Южной лиги и переходят на один уровень выше, в Премьер-дивизион. Большую роль в этом успехе клуба сыграл Стив Портуэй, ставший лучшим бомбардиром команды. В сезоне 1995/1996 «Флит» заняли лишь 11-е место в лиге, зато в Кубке Англии дошли до 3-го раунда, где в гостях уступили «Астон Вилле» со счётом 3:0. В мае 1997 года «Грейвзенд и Нортфлит», пытаясь сократить расходы, перевелись из Южной лиги в Истмийскую. После нескольких сезонов в середине турнирной таблицы и трёх выигранных подряд Кубков Кента клуб под руководством Энди Форда выиграл в 2002 году турнир Премьер-дивизиона Истмийской лиги и после двадцатилетнего перерыва вернулись в пятую лигу.

В январе 2005 года Энди Форд покинул «Флит» и команду возглавил Лиам Дэйш. 2007 стал годом больших перемен для клуба. В мае 2007 года на 61 году после образования «Грейвзенд и Нортфлит» было решено изменить названия на «Эббсфлит Юнайтед». А в ноябре того же 2007 года было объявлено, что клуб покупает вэб-объединение болельщиков MyFootballClub.

В то время как в Национальной конференции дела «Эббсфлит Юнайтед» шли весьма средне, клубу удалось добиться самого большого достижения в своей истории, выиграв Трофей Футбольной ассоциации, турнир для клубов низших английских лиг. Финальный матч состоялся 10 мая 2008 года на Уэмбли, в нём «Эббсфлит Юнайтед» на глазах более 40 тысяч болельщиков победил «Торки Юнайтед» со счётом 1:0, став первой командой Кента выигравшей этот трофей. 26 июля того же 2008 года «Эббсфлит Юнайтед» выиграл ещё один трофей. Победив «Крей Уондерерс» со счётом 4:0, клуб стал обладателем Старшего кубка Кента ().

Несмотря на успех в кубках и смену владельцев дела «Флит» в Лиге шли всё хуже. В том же 2008 году клуб занял лишь 11-е место, в следующем году он опустился ещё ниже, на 14-е место, а по итогам 2009/2010 годов «Эббсфлит Юнайтед» и вовсе вылетели в Южную конференцию, шестую по счёту лигу. Уже через год, 15 мая 2011 года, клуб выиграл у «Фарнборо» в финале плей-офф Южной конференции со счётом 4:2 и сумел вернуться в Национальную конференцию,, впрочем ненадолго. Через два года, по итогам сезона 2012/2013 года команда вновь была понижена в классе, вновь вылетев в Южную конференцию.

MyFootballClub 
13 ноября 2007 года было объявлено, что владение клубом переходит вэб-объединению болельщиков MyFootballClub (MyFC), созданному с целью внедрить новый способ управления футбольными клубами. Около 27 тысяч членов MyFootballClub заплатили по £35, чтобы сформировать фонд поглощения размером более £700 000. Планировалось, что все участники проекта будут владеть равными долями в клубе, что позволяло им участвовать в его управлении, но без права получать дивиденды. Члены MyFootballClub путём интернет-голосования утверждали бюджет клуба, цены на билеты, трансферы игроков, стартовый состав команды на очередную игру и другие основные решения. Менеджер Лиам Дэйш теперь будет главным тренером первой командой клуба.

В период с 16 по 23 января 2008 года шло голосование членов MyFootballClub. В результате 95,89 % участников проекта проголосовали за одобрение покупки 75 % акций «Эббсфлит Юнайтед» и 95,86 % проголосовали за то чтобы разрешить Лиаму Дэйшу осуществить запланированные им сделки во время январского трансферного окна. 19 февраля сделка по покупке контрольного пакета клуба была утверждена правлением клуба.

После одного года владения клуба большинство членов MyFC не возобновили своё членство, число участников проекта сократилось с пикового значения в 32 000 до чуть более 9000 в 2009 году, при том, что MyFC ранее заявил, что для успешной работы ему требуется не менее 15 000 членов. По состоянию на сентябрь 2010 года, через два с половиной года после приобретения клуба, в MyFC насчитывалось около 3500 членов. 23 декабря 2011 года было объявлено, что клубу необходимо дополнительно £50 000 на конец сезона 2011/2012, в ином случае ему будет угрожать банкротство. В результате 23 апреля 2013 года было объявлено, что члены MyFC проголосовала за передачу двух третей акций клуба трасту болельщиков Fleet Trust, оставшиеся акции были проданы, предположительно бывшему президенту «Эббсфлит Юнайтед» Филу Сонсаре.

Собственники из Кувейта 
В мае 2013 года группа кувейтских инвесторов в лице компании KEH Sports Ltd, возглавляемой бывшим президентом «Чарльтон Атлетик» Питером Варни, согласилась стать новым владельцем клуба, приняв на себя его долги, пообещав инвестиции в команду и клубный учебный центр. Новые собственники начали свою деятельность с реконструкции стадиона «Стоунбридж Роуд». Новым менеджером вместо Лиама Дэйша стал бывший защитник «Чарльтона» Стив Браун, перед которым была поставлена задача вернуть «Флит» в Национальную конференцию.

Статистика 

До 1982 года за победу в Англии присуждали два очка, начиная с сезона 1982/1983 годов стали присуждать три очка. Для удобства сравнения в нижеприведённой таблице победы во всех сезонах оценены в три очка.

Сезоны 
Полужирным шрифтом выделены лучшие результаты клуба для каждой лиги, полужирным и курсивом — худшие.

Традиционные соперники 

 Дартфорд
 Грейс Атлетик
 Мейдстон Юнайтед
 Маргейт
 Уэллинг Юнайтед
 Канвей Айленд

Известные игроки 
  Рой Ходжсон (1969—1971)
  Джимми Буллард (1998—1999)
 / Мозес Ашикоди (2010)
 // Рики Шейкс (2008-2012)
  Джейми Лоуренс Эшдаун (2001, аренда)

Трофеи 

 Южная лига
 Чемпионы: 1957/1958
 Юго-восточный дивизион Южной лиги
 Второе место: 1958/1959
 Первый южный дивизион Южной лиги
 Чемпионы: 1974/1975
 Южный дивизион Южной лиги
 Чемпионы: 1993/1994
 Второе место: 1988/1989
 Премьер-дивизион Истмийской лиги
 Чемпионы: 2001/2002
 Южная конференция
 Победители плей-офф: 2010/2011
 Кубок Южной лиги
 Победители: 1977/1978
 Финалисты: 1957/1958
 Кубок Англии
 Выход в 4-й раунд: 1962/1963
 Трофей Футбольной ассоциации
 Победители: 2007/2008
 Старший кубок Кента
 Победители: 1948/1949, 1952/1953, 1980/1981, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2007/2008
 Финалисты: 1947/1948, 1976/1977, 1990/1991, 2005/2006
 Kent Floodlight Cup
 Победители: 1969/1970
 Финалисты: 1972/1973

Стадион 

Стадион «Стоунбридж Роуд» был построен в 1905 году и использовался как домашняя арена клуба «Нортфлит Юнайтед». После объединения в 1946 году клуба с командой соседнего города «Грейвзенд Юнайтед», стал домашней ареной нового клуба «Грейвзенд и Нортфлит», в 2007 году переименованного в «Эббсфлит Юнайтед». В 1961 году на «Стоунбридж Роуд» несколько домашних матчей провёл клуб «Джиллингем». С 2000 по 2006 год стадион использовал ФК «Дартфорд». Помимо «Флит» на «Стоунбридж Роуд» играет домашние матчи резервная команда клуба «Чарльтон Атлетик».

Многофункциональный стадион «Стоунбридж Роуд» вмещает 5011 зрителей. Размеры поля 112 на 72 ярдов. Рекорд посещаемости стадиона был установлен в феврале 1963 года, когда на игру четвёртого раунда против «Сандерленда» собралось 12 032 болельщика.

В августе 2009 года власти графства Кент и города Грейвзенд отвергли предложение «Флит» построить новый стадион в рамках санации района. После этого владельцы стадиона выставили его на аукцион. Группа бывших директоров клуба, его болельщики и объединение MyFootballClub начали сбор средства, чтобы выкупить стадион. В сентябре того же 2009 года стадион купил муниципалитет боро Грейвшем для сдачи в аренду «Эббсфлит Юнайтед» за 1 фунт стерлингов в год с возможностью выкупа арены клубом при наличии достаточных средств.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 EbbsfleetUnited.net — неофициальный сайт 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Кента
ФК «Эббсфлит Юнайтед»
Клубы Национальной лиги Англии